Натуральне число 643
 643 рік до нашої ери
 643 рік нашої ери